Beuvillers puede referirse a: 

 Beuvillers, comuna de Calvados (Francia).
 Beuvillers, comuna de Meurthe y Mosela (Francia).